Łaz peut désigner :

Topoymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Łaz, village du powiat de Zielona Góra
 Łaz, village du powiat de Żary

dans la voïvodie de Mazovie
 Łaz, village